Omega — платформа для автомобилей представительского класса, имеющих задний или полный привод. Разработана концерном General Motors для своего люксового подразделения Cadillac. Впервые была представлена на Детройтском автосалоне в январе 2015 года концепт-каром Buick Avenir и чуть позднее, в марте на Нью-Йоркском автосалоне, как грядущая модель Cadillac CT6.

Предполагалось, что Buick в дальнейшем выпустит новый  на основе своего концепт-кара, но глава подразделения  впоследствии эти планы опроверг.

Автомобили 
Автомобили, построенные на платформе Omega:

 Buick Avenir (концепт-кар, 2015)
 Cadillac CT6 (2016 — н.в.)

Примечания 

General Motors
Автомобильные платформы